Кубок независимости Армении по футболу 2007 года — 16-й розыгрыш национального Кубка среди 14 команд Премьер-лиги и Первой лиги.

Турнир начался 21 марта и завершился 9 мая 2007 года. Чемпион Армении и обладатель Кубка Армении прошлого сезона «Пюник» (Ереван) и «Мика» (Аштарак) соответственно, стартовали в розыгрыше с 1/4 финала.

Результаты

1/8 финала 
Первые матчи прошли 21 и 22 марта 2007 года.

Ответные матчи прошли 31 марта и 1 апреля 2007 года.

1/4 финала 
Первые матчи прошли 5 и 6 апреля 2007 года.

Ответные матчи прошли 10 апреля 2007 года.

1/2 финала 
Первые матчи прошли 18 апреля 2007 года.

Ответные матчи прошли 1 мая 2007 года.

Финал

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте ФФА
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com
 Статистика на allscores.ru
 Статистика на foot.dk

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 2007
 Первая лига Армении по футболу 2007

Кубок Армении по футболу
Футбол в Европе в 2007 году
Спорт в Армении в 2007 году